Meglio così – singolo degli Zero Assoluto del 2007
 Meglio così – singolo di Gazzelle del 2017